Films
Room Service (1938), een Amerikaanse film uit 1938
Room Service (1982), een film uit 1982
Room Service (1992), een film uit 1992
Room Service (2007), een film uit 2007
 Room Service (televisieserie), een Britse televisieserie uit 1979

Muziek
Room Service (The Oak Ridge Boys), een album van The Oak Ridge Boys
Room Service (Roxette), een studioalbum van Roxette
Room Service (Shaun Cassidy), een album van Shaun Cassidy
Room Service (Bryan Adams), een album van Bryan Adams